Ashford (Ierland), een plaats in Ierland
Ashford (Engeland), een stad in het gelijknamige district
Ashford (district), een district in Engeland
Ashford (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ashford (Alabama)
Ashford (Devon)
Ashford (Surrey)
Ashford (Washington)